Röntgensugárzás
 röntgen (R), ma már nem használt mértékegység
 Wilhelm Conrad Röntgen, Nobel-díjas fizikus, gépészmérnök
 Röntgénium, a periódusos rendszer 111. eleme
 Röntgencsillagászat
 Röntgendiffrakció
 Röntgencső
 Röntgenátvilágításos anyagvizsgálat, egy roncsolásmentes vizsgálati módszer